Niemcy:
 Oettingen in Bayern – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Donau-Ries
 Oettingen in Bayern – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Donau-Ries

Inne:
 Oettingen – hrabstwo
 Oettingen-Wallerstein – ród

Osoby:
 Gabriele Oettingen – niemiecka biolog

Zobacz też:
 Oettinger Brauerei